

Cinema 
 Tutti per uno (A Hard Day's Night) – film del 1964 diretto da Richard Lester

Musica 
A Hard Day's Night – album dei Beatles del 1964
A Hard Day's Night – singolo dei Beatles del 1964, dall'album omonimo
A Hard Day's Night – EP dei Sugarcult del 2005